Boidin ist der Familienname folgender Personen:
 Franck Boidin (* 1972), französischer Fechter
 Jacques Boidin (1922–2013), französischer Pilzkundler
 Susanne Boidin (* 1987), dänische Seglerin